Reinoud van Brederode ist der Name folgender Personen:

* Reinoud II. van Brederode (1415–1473), niederländischer Adliger
 Reinoud III. van Brederode (1492–1556), Heer von Brederode